Estádio Presidente Vargas (Campina Grande), een stadion in Campina Grande, Brazilië.
 Estádio Presidente Vargas (Fortaleza), een stadion in Fortaleza, Brazilië.